Города Бангладеш в переписи 2011 года подразделялись на крупные () и малые — с населением более и менее 100 000 человек соответственно. По данным Бюро Статистики Бангладеш, на 2011 год в стране было 43 крупных города .

Список городов Бангладеш

Примечания

Ссылки 

 
Бангладеш
Списки:Бангладеш